Ираки () — нисба, указывающая на происхождение из Ирака.

Персоналии
  — исламский богослов, правовед шафиитского мазхаба, хадисовед.
 Фахруддин Ираки — персидский суфий.

Топонимы
 Ираки — село в Дагестане.